Мола () — прізвище, поширене в романських мовах. Відомі носії:
 Клінтон Мола — англійський футболіст
 Мануель Августін Маркес Стерлінг-і-Лорет де Мола — тимчасовий президент Куби
 Маріо Мола — іспанський тріатлоніст
 П'єр Франческо Мола — італійський художник

Іспанські прізвища
Італійські прізвища
Англійські прізвища